Rozwady steht für folgende geografische Objekte in Polen:
 Rozwady (Biskupiec), Weiler in der Gmina Biskupiec, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Rozwady (Gielniów), Dorf in der Gmina Gielniów, Powiat Przysuski, Woiwodschaft Masowien